Une cressonnière est un bassin d'eau courante où l'on cultive le cresson de fontaine. Le mot est aussi utilisé pour désigner :

Patronyme 

 Charlotte-Catherine Cosson de La Cressonnière (1740-1813) : écrivain française
 Jacques Des Cressonnières (1864-1926) : linguiste et avocat belge ;
 Josine des Cressonnières (1925-1985) : styliste et designer belge ;
 Léon de La Cressonnière (1812-1887) : militaire et conservateur de musée français :
 Pierre des Cressonnières (1890-1945) : avocat belge.

Toponyme 

 La Cressonnière : un lieu-dit de l'île de La Réunion
 Saint-Martin-de-Bienfaite-la-Cressonnière : commune française
 Château de la Cressonnière : actuelle mairie de Muides-sur-Loire